Plaats in Indonesië
 Krenceng (Kejobong), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Krenceng (Garum), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Krenceng (Kepung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java